Příjmení Trautmann nosí více významných osobností:

 Andreas Trautmann (* 1959) - východoněmecký fotbalista
 Bert Trautmann (1923–2013) – německý fotbalový brankář
 Catherine Trautmann (* 1951) – francouzská politička
 Richard Trautmann (* 1969) – německý zápasník – judista